Pierre Legros puede referirse a dos escultores franceses del siglo XVII:
 Pierre Legros el viejo (Chartres 1629 — París 1714) Escultor real en el Palacio de Versailles.
 Pierre Legros el joven (París, 12 de abril de 1666 - Roma, 3 de mayo de 1719), ganador del Premio de Roma y escultor en esa ciudad.